Varning kan avse:

 Varning (sport)
 Varning – en disciplinpåföljd i offentlig anställning, se tjänsteförseelse

Se även
 Varningstext
 Varningsljus
 Varningsmärken
 Warning